Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie de l'Empire allemand.
  de réserve bavaroise de l'Empire allemand.
  d'infanterie allemande.

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie française

Japon 
  de l'armée impériale japonaise

Pologne 
  d'infanterie polonaise

Royaume-Uni 
 39 division d'infanterie (Inde britannique)
 39 division d'infanterie (Royaume-uni)

Homonymie d'unités militaires